Ъбсешън () е артистичен псевдоним на бившата американска порнографска актриса Кара Бринсън (Kara Brinson).

Биография 
Кара Бринсън е родена на 29 септември 1976 година в град Портланд, Орегон.

Дебютира като актриса в порнографската индустрия през 1995 година, когато е на 19-годишна възраст. Участва в над 250 филма.

През 2001 година се появява в песен на рапъра Снуп Дог.

През 2011 година, списание Комплекс я класира на 15-о място в списъка си на „50-те най-горещи Чернокожи порно звезди на всички времена“.

Награди и номинации

Номинации 
 2000 AVN награда номинация – Най-добра сцена на групов секс, Видео – The Return of the Cumm Brothers
 2000 XRCO награда номинация – Orgasmic Oralist
 2002 XRCO награда номинация – Orgasmic Oralist
 2003 AVN награда номинация – Изпълнителка на годината
 2003 XRCO награда номинация – Orgasmic Oralist
 2004 AVN награда номинация – Best Sex Scene Coupling, Video – Monique's Sexaholics

Филмография 
 Black Butt Sisters Do Chicago(1995)
 Black Lube Job Girls(1995)
 Black Sensations: Models in Heat(1995)
 Joey Silvera's Fashion Sluts 5(1995)
 My Baby Got Back 7(1995)
 All That(1996)
 Black and Booty-full(1996)
 Black Butt Sisters Do Seattle(1996)
 Black Hollywood Amateurs 18(1996)
 Black Hollywood Amateurs 22(1996)
 Black Jack City 6(1996)
 Black Snatch(1996)
 Blackyard Boogie 1(1996)
 Dirty Dirty Debutantes 2(1996)
 Dirty Tricks 2(1996)
 Freaknic(1996)
 Get It Off(1996)
 H.T.'s Black Street Hookers 2(1996)
 Hardcore Confidential 2(1996)
 Inner City Black Cheerleader Jungle Jerk-off(1996)
 Inner City Black Cheerleader Search 1(1996)
 Kink 3(1996)
 My Black Ass(1996)
 Suzi Bungholee-O(1996)
 Waiting To XXX Hale(1996)
 Black Carnal Coeds 1(1997)
 Black Cherry Coeds 2(1997)
 Black Cum-on Lines 1(1997)
 Black Fantasies 19(1997)
 Black Nurses 1(1997)
 Black Play Things(1997)
 Black Snatch 3(1997)
 Boob Tube(1997)
 Chocolate Covered Cherry Poppers 3(1997)
 Cock Hounds(1997)
 Coed Cocksuckers 3(1997)
 Crack Whores Of America(1997)
 Dirty Sluts 1(1997)
 Fresh Hot Babes 7(1997)
 Fresh Hot Babes 8(1997)
 Girlz 'n Da Hood 7(1997)
 Mr. Marcus' Neighborhood 1(1997)
 Nightlife 2(1997)
 Sin-a-matic 3(1997)
 Sweet Honey Buns 1(1997)
 Sweet Honey Buns 2(1997)
 Twisted Tramps(1997)
 Up Your Ass 5(1997)
 Wet Spot(1997)
 World's Luckiest Man(1997)
 24/7 18: What's Crackin'''(1998)
 33 Girl Jam(1998)
 Anal After Hours(1998)
 Anal Pool Party 2(1998)
 Aphrodisiacs(1998)
 Attitude(1998)
 Black Angels 1(1998)
 Black Bangin(1998)
 Black Beach Patrol 3(1998)
 Black Carnal Coeds 3(1998)
 Black Cheerleaders 2(1998)
 Black Coeds 1(1998)
 Black Coeds 2(1998)
 Black Erotic Moments 5(1998)
 Black Horizon(1998)
 Black Knockers 41(1998)
 Black Knockers 43(1998)
 Black Knockers 52(1998)
 Black Knockers 56(1998)
 Black Office Temps(1998)
 Black Pepper(1998)
 Black Snatch 4(1998)
 Black Snatch 5(1998)
 Black Tails 1(1998)
 Black Video Virgins 4(1998)
 Black Wives(1998)
 Blowjob Adventures of Dr. Fellatio 13(1998)
 Blowjob Adventures Of Dr. Fellatio 5(1998)
 Booty Talk 3(1998)
 Bootylicious 21: Don't Hate Me Cuz I'm Bootyful(1998)
 Bootylicious 24: Gettin Jiggy Wid It(1998)
 Bow Down Back Street 2(1998)
 Bunghole Harlots 4(1998)
 Butter Milk Bottum(1998)
 Casting Couch(1998)
 Cumback Pussy 12(1998)
 Cumm Sistas 4(1998)
 Cumm Sistas 5(1998)
 Deep In The Crack(1998)
 Dripping Wet(1998)
 Ebony Muff Divers 1(1998)
 Fade 2 Black 2(1998)
 Filthy Attitudes 3(1998)
 Girl's Affair 25(1998)
 Girls Next Door(1998)
 Hot Bods And Tail Pipe 5(1998)
 Hot Chocolate 1(1998)
 I Swallow 1(1998)
 Interracial Fellatio 4(1998)
 Interracial Fever(1998)
 It Don't Matter, Just Don't Bite It 5(1998)
 Jackie Browneye(1998)
 License To Ass Fuck(1998)
 Lipstick Lesbians 5: Lesbian Orgy(1998)
 Luscious Latinas 1(1998)
 Mojo Booty(1998)
 My Obsession(1998)
 Only the A-Hole 3(1998)
 Playerz(1998)
 Pure Chocolate 2(1998)
 Put It In Reverse(1998)
 Rectal Rooters(1998)
 Shades Of Sex 1(1998)
 Shades of Sex 3(1998)
 Shut Up and Blow Me 5(1998)
 Sista 9(1998)
 Spantaneeus Combustion(1998)
 Spanteneeus Xtasty 551: Fluffers(1998)
 Stella Got Her Groove On(1998)
 Sticky Fingered 4(1998)
 Strap-On Soul Sisters 1(1998)
 Submission(1998)
 Swap Meat Chicks (II)(1998)
 Sweet Honey Buns 4(1998)
 World's Luckiest Black Man(1998)
 24/7 23: See No Evil(1999)
 24/7 29: Dr. Fine's Playhouse(1999)
 Anything Fo' You(1999)
 Beach Bunnies with Big Brown Eyes 5(1999)
 Black Blowjob Babes(1999)
 Black Diamond(1999)
 Black Knockers 57(1999)
 Black Pussy 2(1999)
 Blowjob Adventures Of Dr. Fellatio 19(1999)
 Bomb Ass Pussy 4(1999)
 Boogie Woogie In Da Booty 1(1999)
 Bootie Deal(1999)
 Booty Talk 6(1999)
 Booty Talk 8: Bangin Dat Azz(1999)
 Buffy Malibu's Nasty Girls 21(1999)
 California Cocksuckers 10(1999)
 Carnal Secrets(1999)
 Caught-on-tape 2(1999)
 Chocolate Swerve(1999)
 Cumback Pussy 19(1999)
 Cumm Brothers 21: Return of the Cumm Brothers(1999)
 Cumm Sistas 6(1999)
 Different Strokes 1: Drool Job Planet(1999)
 Doc's Best Pops 1(1999)
 Ebony Erotica 1(1999)
 Fade 2 Black 3(1999)
 Filthy Talkin' Cocksuckers 4(1999)
 Filthy Talkin' Cuntlickers 2(1999)
 Freaks of the Industry 1(1999)
 Freaks Whoes And Flows 9(1999)
 Gigolo Drive(1999)
 Hot Bods And Tail Pipe 10(1999)
 Hot Bods and Tail Pipe 13(1999)
 I Swallow 2(1999)
 Indigo Moods(1999)
 Interactive(1999)
 Major League Azz 1(1999)
 Mo' Booty 9(1999)
 My Baby Got Back 17(1999)
 My Baby Got Back 19(1999)
 Nasty Nymphos 26(1999)
 Nasty Video Magazine 6(1999)
 Nurses(1999)
 Prisoner of Sex(1999)
 Psychedelisex(1999)
 Pussy Cartel(1999)
 Pussy Poppers 9(1999)
 Shut Up and Blow Me 11(1999)
 Shut Up and Blow Me 12(1999)
 Sista 10(1999)
 Smack Dat Ass(1999)
 Sodomized Delinquents 2(1999)
 Sugarwalls 12(1999)
 Sunset Cliffs 1(1999)
 Super Freaks 2: Doin Dat DP Thang(1999)
 There's Something About Jack 1(1999)
 Trailer Tales 11(1999)
 Voyeur's Favorite Blowjobs And Anals 3(1999)
 Watcher(1999)
 Wet Spots 7(1999)
 XXX Trek: Final Orgasm(1999)
 XXX Trek: The Maneater(1999)
 Assassins(2000)
 Black Itty Bitty Titties 2(2000)
 Blowjob Fantasies 11(2000)
 Booty Talk 14: Spunkylennium Party 2000(2000)
 Booty Talk 19(2000)
 Champagne's L.A. Sex Edition(2000)
 Creme De La Face 41: Seven Multicultural Sluts And A Fat Girl(2000)
 Creme De La Face 42: Lai Lady Lai(2000)
 Different Strokes 4: Return To Drool Job Planet(2000)
 Hot Chocolate 2(2000)
 Hot Chocolate 3(2000)
 In Tha House(2000)
 Rocks That Ass 14: Thunderballs(2000)
 Sexorcist(2000)
 Sista 11(2000)
 Sista 13(2000)
 Snoop Dogg's Doggystyle 1(2000)
 Sugarwalls 22(2000)
 Sugarwalls Slop Shots(2000)
 Tight-ass Lowriders(2000)
 Tinseltown(2000)
 United Colors Of Ass 6(2000)
 We Go Deep 5(2000)
 Afro-centric Pool Party(2001)
 Black Bad Girls 10(2001)
 Black Pussy Search 2(2001)
 Black Tongue(2001)
 Chasing The Big Ones 6(2001)
 Gynatown(2001)
 Hip Hop And Porn Stars(2001)
 Mo' Booty 13(2001)
 My Baby Got Back 26(2001)
 Oral Adventures Of Craven Moorehead 6(2001)
 Oral Adventures Of Craven Moorehead 9(2001)
 Sexy Sirens(2001)
 Shut Up and Blow Me 26(2001)
 Sistas On The Wild Side 1(2001)
 Star Whores: The Phantom Anus(2001)
 To Completion Too(2001)
 Too Nasty To Tame 1(2001)
 Black and Wild 6(2002)
 Black Bad Girls 12(2002)
 Black Head Nurses 1(2002)
 Cumback Pussy Platinum 1(2002)
 Get Yo' Orgy On 2(2002)
 Interracial Cum Facial 1(2002)
 Iron Maidens 1(2002)
 My Baby Got Back 28(2002)
 Pimpin 101(2002)
 Pussy Fingers 8(2002)
 Pussy Fingers 9(2002)
 Sodomania: Slop Shots 11(2002)
 Supa Deep(2002)
 Teen Sex Party 2(2002)
 Treach's Naturally Naughty Porno Movie(2002)
 Brown Sugar 2(2003)
 Chocolate Cream Pie 2(2003)
 Diva(2003)
 DJ Yella's XXX Gamez 9(2003)
 Driving Ms. Daisy(2003)
 Droppin' Loads 1(2003)
 Major League Azz 2(2003)
 Malibu's Most Hunted 1(2003)
 Monique's Sexaholics 1(2003)
 Monster Facials 2(2003)
 My Baby Got Back 30(2003)
 Nasty Art 2: Fleshtones(2003)
 Pussyman's American Cocksucking Championship 11(2003)
 Sex and the Studio 1(2003)
 Super Freaks Collection(2003)
 100% Interracial 4(2004)
 Black Snake Boogie(2004)
 Bomb 5(2004)
 Chocolate Thunder 1(2004)
 Double Her Pleasure (II)(2004)
 Droppin' Loads 2(2004)
 Droppin' Loads 4(2004)
 First Nutt(2004)
 Get Your Suck On(2004)
 Hood Hoppin' 2(2004)
 Jim Malibu's Pure Pussy 2(2004)
 Nasty Art 1: Sexual Strokes(2004)
 Tell Me What You Want 5(2004)
 XXX Files(2004)
 Adventures of Be the Mask 4(2005)
 Black Ballin'(2005)
 Brianna Loves Double Anal(2005)
 Hip Hop Debutantes 3(2005)
 Steele This Dvd(2005)
 Blowjob 2 Blowjob(2006)
 Head(2006)
 Frankencock(2007)
 Big Black Wet Asses 10(2009)
 Black Booty Worship 3(2009)
 Intimate Touch 1(2009)
 Naughty Black Housewives 1(2009)
 This Isn't Star Trek''(2010)

Източници

Външни препратки 
 
 
 Ъбсешън на сайта Adult Film Database
 

Порнографски актриси от САЩ
Афроамерикански порнографски актриси
Родени в Портланд